Höhere Lehranstalt steht für:

 allgemein eine Einrichtung der Sekundärbildung, siehe Höhere Bildung 
 Höhere Lehranstalt (Deutsches Reich), Schultypus der preußischen Schulverwaltung
 Höhere Bundeslehranstalt, berufsbildender Schultypus des Bundes in Österreich
 Höhere Technische Lehranstalt, berufsbildender Schultypus in Österreich
 Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, berufsbildender Schultypus in Österreich
 Höhere Lehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik, berufsbildender Schultypus in Österreich
 Höhere Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege, seit 2020 berufsbildender Schulversuch in Österreich